

Предметы 
 Валик — объект цилиндрической формы
 Валик — архитектурный облом, полукруглый в сечении.
 Ногтевой валик — кожная складка, прикрывающая края ногтевой пластинки (задний и боковые).
 Валик — Валентин
 Малярный валик

Персоны 
 Валик, Владимир Семёнович (1899—1939) — заместитель начальника Управления НКВД по Орловской области, старший майор государственной безопасности, депутат Верховного Совета СССР 1 созыва.
 Валик, Игорь Леонидович (1917—1993) — российский инженер и учёный, специалист в области передающей техники прикладного и вещательного телевидения, конструктор космических телесистем.

См. также 
 Вал
 Вали